Енн Джонс була чинною чемпіонкою, але не захищала свій титул, оскільки припинила виступи на турнірах Великого шолома в одиночному розряді.

Маргарет Корт виграла титул, у фіналі перемігши Біллі Джин Кінг з рахунком 14–12, 11–9. Для корт це був третій титул на Вімблдоні, третя перемога на турнірах Великого шолома за той рік, четверта перемога на цих турнірах підряд і дев'ятнадцятий титул Великого шолома загалом. Корт стала першою серед жінок, які виконали кар'єрний великий шолом за часів Відкритої ери. Потім вона виграє останній турнір Великого шолома того року, таким чином ставши першою серед жінок, які виконали календарний Великий шолом за часів Відкритої ери.

Сіяні гравчині 

  Маргарет Корт (переможниця)
  Біллі Джин Кінг (фінал)
  Вірджинія Вейд (4 коло)
  Керрі Мелвілл (4 коло)
  Розмарі Казалс (півфінал)
  Джулі Гелдман (4 коло)
  Карен Крантцке (чвертьфінал)
  Гельга Ніссен (чвертьфінал)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 

Вімблдонський турнір
Вімблдонський турнір